stier (rund)
 Stier (sterrenbeeld), Taurus
 Stier (astrologie), een astrologisch teken van de dierenriem
 Stier (Beursplein, Amsterdam), een kunstwerk in de openbare ruimte
 Stier (hulpkruiser), een Duits schip tijdens de Tweede Wereldoorlog, ook bekend als Schiff 23
 Stier (koning), een Egyptische koning uit het vierde millennium v.Chr.
 Stier (schip, 1954), een Duitse havensleepboot
 Stier van Osborne, een Spaans symbool
 De stier, schilderij van Paulus Potter
 De Stier (molen)